

Вижте също 
 Азиатски държавни глави
 Африкански държавни глави
 Европейски държавни глави
 Южноамерикански държавни глави

държавни глави
Северноамерикански